Roger Wolcott (Connecticut) (1679–1767), Governador colonial de Connecticut
 Roger Wolcott (Massachusetts) (1847–1900), Governador de Massachusetts 1896–1900